Пливачка трка на 200 метара леђним стилом за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 1. августа (квалификације) и 2. августа (финале) на базену центра за водене спортове. Учествовало је укупно 35 такмичара из 27 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током игара остварени су следећи рекорди:

Квалификације 
Укупно 35 пливача из 27 земаља учествовало је у овој пливачкој дисиплини. Од тог броја њих 25 је изборило директан пласман испливавши квалификациону норму од 1:58,48 секунди. Такмичари који су имали време боље од 2:02,63 (њих 12) су накнадно добили позив за учешће на играма. Светска пливачка федерација није делила специјалне позивнице за ову дисциплину.

Пливачи су у квалификацијама подељени у 5 група а 16 са најбољим резултатима такмичење је наставило у полуфиналу. Гранична вредност за полуфинале износила је 1:58,22.

Полуфинале 
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.